Charlie Daniels kan syfta på:

 Charlie Daniels (fotbollsspelare)
 Charlie Daniels (musiker)